Полли Шеннон (; род. , Кингстон) — канадская актриса. Наиболее известная по роли , жены премьер-министра Канады Пьера Трюдо, в фильме «» (2002).

Биография

Ранние годы 
Полли Шеннон родилась 1 сентября 1973 года в Кингстоне, провинция Онтарио, Канада. Детство провела в городе Айлмер, Квебек. Мать Мэри Маккей-Смит — сценарист для детского телевидения, отец Майкл Шеннон — генеральный директор Министерства здравоохранения Канады. У Полли есть младший брат Михей и сводная сестра Кейтлин. Полли окончила среднюю школу Филимона Райта в Квебеке.

Карьера 
В качестве модели снималась для Pop Life Magazine, в рекламе Dentyne Ice и Noxzema.

Дебютировала в кино в 1992 году. Снималась в фильмах «Соседка», «История Шелдона Кеннеди», «Последние герои», «Парни с мётлами», «Трюдо», «Спи со мной», «Правосудие Стоуна», «Джесси Стоун: Ночной визит» и других.

Личная жизнь 
В 2013 году вышла замуж за Кристофера Дайсона. У пары двое детей — дочь Пеша и сын.

В 2014 году высказала мнение по поводу обвинений в харассменте .

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки